Specifieke lerarenopleiding, de lerarenopleiding in Vlaanderen
 Stichting Leerplanontwikkeling, het Nederlands nationaal expertisecentrum voor het curriculum
 Slachtoffer, een afkorting die dikwijls in processen-verbaal of andere juridische stukken gebruikt wordt